Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 2005-2006 è stato organizzato in Italia.

Le trentadue squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime otto squadre di ogni girone hanno partecipato ai play-off per la promozione in Legadue, le squadre classificatesi tra il 10º e il 15º posto ai play-out per la retrocessione in Serie B e la 16° retrocede direttamente. I Play-off sono strutturati in modo da far incrociare le prime 8 squadre del girone A con le 8 del girone B dando vita a 2 tabelloni tennistici. Le gare si svolgono al meglio delle 3 partite, le vincenti delle 2 finali salgono in serie A2.

Vengono promosse in Legadue  e Pesaro, quest'ultima ricostituita dopo il fallimento della stagione precedente.

Squadre

Girone A

Girone B

Stagione regolare

Girone A

Girone B

Play-off

Play-off 1

Play-off 2

Finale Scudetto

Play-out

Primo turno
Sono ammesse ai play-out le squadre classificate dal 10º al 13º posto di ognuno dei due gironi della fase di qualificazione. Chi vince due gare è salvo.
Le formazioni classificate al 14º e 15º posto di ognuno dei due gironi entrano in gioco nel Secondo turno.
Le formazioni classificate al 16º posto di ognuno dei due gironi retrocedono nel Campionato Italiano Dilettanti serie B.

Secondo turno
Le formazioni che vincono due partite sono salve.

Terzo turno
Le formazioni che perdono due partite retrocedono nel Campionato Italiano Dilettanti serie B.

Verdetti
 Campione d'Italia Dilettanti - Promosso in Legadue:   Formazione: Mauro Morri, Carlton Myers, Marco Caprari, Agostino Li Vecchi, Samuele Podestà, Michele Ferri, Federico Pieri, Jacopo Valentini, Ruben Polselli, Fabrizio Facenda. Allenatore: Marco Calvani
 Promosso in serie A2:  .
 Vincitrice Coppa Italia di lega:  
 Retrocesse in serie B2: Herod Bergamo, Bini Viaggi Cecina, BPAR Ragusa.
 Ripescate: Ancona
 Non ammesse alla stagione successiva: Engineering Ribera

Note

Bibliografia
Guida ai campionati nazionali di basket LNP 2006

Voci correlate 
Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2005-2006

Collegamenti esterni
Girone A, Girone B, play-off e play-out

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
2005-2006